Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Phoenix du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Overton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1972
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en septembre 1972
Sport en octobre 1972